Пётр Байор (; род. ) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения, также актёр озвучивания.

Биография 
Пётр Байор родился в Ополе. Актёрское образование получил в Театральной академии им. А. Зельверовича в Варшаве, которую окончил в 1984 году. Дебютировал в театре в 1983 году в Варшаве. Актёр варшавских театров. Выступает в спектаклях «театра телевидения» с 1985 и «театра Польского радио» с 1991 года.

Его отец — актёр театра кукол Рышард Байор, брат — актёр и певец Михал Байор, жена — актриса Эва Доманьская.

Избранная фильмография

актёр 
  — Рысь / Ryś
  — Лимузин Даймлер-Бенц / Limuzyna Daimler-Benz
  — Дом сумасшедших / Dom wariatów
  — Девушки из Новолипок / Dziewczęta z Nowolipek
  — Райская яблоня / Rajska jabłoń
  — Интимный дневник грешника, написанный им о себе / Osobisty pamiętnik grzesznika przez niego samego spisany
  — Лесьмян / Leśmian
  — Перстенёк с орлом в короне / Pierścionek z orłem w koronie
  — Безумцы / Szaleńcy
  — Мальчик на скачущем коне / Chłopiec na galopującym koniu
  — Не в этом человеке / Nie ten człowiek

озвучивание 
 польские мультфильмы и документальные фильмы с  г.
 польский дубляж: Люди Икс: Эволюция, Охотники за монстрами, Утиные истории, Эй, Арнольд!

Признание 
 1983 — Награда им. Збигнева Цибульского.

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Выпускники Театральной академии им. А. Зельверовича
Актёры озвучивания Польши
Актёры телевидения Польши